Expedia Group — американская глобальная туристическая компания. Expedia Group включает в себя сайты, которые в основном являются организаторами проезда и движками метапоиска. (CarRentals.com, CheapTickets, Expedia.com, HomeAway, Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, Trivago и Venere.com).

По словам Рича Бартона, первого генерального директора компании, слово «Expedia» происходит от сочетания разведки (англ. EXPloring) и скорости (англ. speED).

Компания практикует "отмену русской культуры" и из сервисах и спаисках удалены все русские города.

История 
Основанная как подразделение Microsoft в октябре 1996 года. Expedia была выделена в публичную компанию в 1999 году.

В 2001 году IAC / InterActiveCorp (известный в то время как USA Networks Inc) приобрел контрольный пакет акций компании примерно за 1,5 миллиарда долларов.

В 2003 году он был полностью куплен IAC / InterActiveCorp.

В августе 2005 года IAC выделил компанию Expedia Inc., которая владела группой компаний по туризму, включая Expedia, Expedia Corporate Travel (теперь Egencia), TripAdvisor, Classic Vacations, eLong, Hotels.com и Hotwire.com.

В декабре 2011 года Expedia, Inc. раскрутила TripAdvisor Media Group, сохранив свой портфель брендов туристических транзакций.

21 декабря 2012 года Expedia приобрела контрольный пакет акций компании Trivago в сфере метапоисков путешествий в рамках сделки с наличными и акциями на сумму 477 миллионов евро (приблизительно 630 миллионов долларов США).

В 2012 году подразделение Expedia Egencia приобрело Via Travel, крупнейшую туристическую компанию в Норвегии. Это приобретение увеличило общий объём продаж Expedia, сделав его лучшей туристической компанией за 2013 год.

В 2014 году Expedia приобрела Wotif.com за 658 миллионов долларов.

В январе 2015 года Expedia приобрела Travelocity у Sabre Corp за 280 миллионов долларов. Ранее Expedia заключила партнерские отношения с Travelocity, чтобы предоставить технологическую платформу для точек продаж Travelocity в США и Канаде.

В 2015 году Expedia приобрела Orbitz за 1,2 миллиарда долларов наличными.

В июле 2015 года Expedia и Марк Бениофф, генеральный директор Salesforce.com, приняли участие в инвестициях в размере 11 миллионов долларов США в Wingz.

В 2015 году Expedia купила HomeAway за 3,9 миллиарда долларов.

В марте 2017 года Челси Клинтон была назначена в совет директоров Expedia. На своей новой должности г-жа Клинтон будет получать 45 000 долларов в год наличными, плюс 250 000 долларов в год, то есть в течение трех лет.

В августе 2017 года Марк Окерстром стал президентом и главным исполнительным директором Expedia, Inc.

В марте 2018 года Expedia, Inc. объявила, что сменила название на Expedia Group, Inc.

Слияния и поглощения 
17 марта 2000 года первое приобретение Expedia было Travelscape за 89,75 млн долларов США и VacationSpot.com за 80 млн долларов США. Впоследствии в марте 2002 года компания приобрела Classic Custom Vacations за 78 млн долларов. Компания произвела четыре продажи, в ходе которых части компании были проданы другой компании. 31 декабря 2000 года Technology Crossover Ventures приобрела 7 % миноритарного пакета акций Expedia за 50 миллионов долларов. IAC 5 февраля 2002 года приобрела контрольный пакет акций компании за 65 % за 1,372 миллиарда долларов США, а год спустя, 8 августа 2003 года, компания «Интерактив США» приобрела компанию Expedia за 3,636 миллиарда долларов США. В конечном итоге Expedia была выделена в отдельную компанию на сумму 7,981 миллиарда долларов. Компания сделала большинство приобретений в 2002 году, когда приобрела три компании: Classic Custom Vacations, Metropolitan Travel и Newtrade Technologies.

В январе 2015 года Expedia приобрела онлайн-агентство Travelocity у технологической фирмы Sabre Corporation за 280 миллионов долларов.

Приобретения

Расположение офиса 
Expedia Inc. имеет штаб-квартиру в центре города Белвью, штат Вашингтон, в здании под названием Expedia Building .

2 апреля 2015 года Expedia объявила, что к концу 2018 года переместит свою штаб-квартиру в район Интербэй в Сиэтле, купив кампус Amgen на набережной залива Эллиотта за 228,9 миллиона долларов. В рамках этого проекта Expedia предлагает расширить офисные площади в кампусе площадью 41 акр (17 га) до 1,23 млн квадратных футов (114 000 м2) для размещения сотрудников.

Позднее переезд был отложен до 2019 года из-за некоторых материально-технических препятствий, в том числе из-за поездок из Ист-Сайда в Сиэтл, а также из-за пробок на дорогах возле кампуса. Также были объявлены стимулы для сотрудников искать альтернативные виды транспорта, так как компания изучает услуги трансфера компании из парка и поездок в Редмонд.

Награды 
В 2008 году Expedia была названа самой уважаемой интернет-компанией в списке Соединенных Штатов, опубликованном Fortune. Expedia заняла третье место после IAC и Google, а за ней последовала Amazon на четвёртом месте. National Travel, филиал American Express Travel, объявила, что добавила Expedia Vacations в свой пакет поставщиков туристических услуг.

В 2008 году Expedia заняла 3-е место в индустрии интернет-услуг/розничной торговли в списке Fortune Most Admired List и была включена в список наиболее уважаемых компаний в штате Вашингтон.

В 2008 году Expedia Inc. была названа Forbes одной из «Лучше управляемых компаний Америки», в её список из 400 лучших управляемых публичных американских компаний с доходом в 1 миллиард долларов или более, впервые включил Expedia.

Компании, образованные в результате разделения